Эссель — топоним (), а также фамилия (, ):

География 
 Эссель — коммуна в Германии

Персоналии 
 Эссель, Айлин (род. 1922) — английская актриса.
 Эссель, Стефан Фредерик (1917 −2013) — французский дипломат, правозащитник и писатель.